

Persone 
 Antonio Maria Lucchini, librettista italiano
 Arrigo Lucchini, attore italiano
 Aurelio Lucchini, storico dell'architettura uruguaiano
 Cesare Lucchini, pittore svizzero
 Enrico Lucchini, batterista e maestro
 Franco Lucchini, ufficiale e aviatore italiano
 Giovanni Lucchini, politico italiano
 Giovanni Francesco Lucchini, architetto italiano
 Giuseppe Lucchini, architetto svizzero-italiano
 Italia Lucchini, atleta italiana
 Luca Lucchini, architetto svizzero-italiano
 Luigi Lucchini, imprenditore italiano
 Luigi Lucchini (politico), politico italiano
 Marco Lucchini, giornalista italiano
 Pasquale Lucchini, ingegnere e architetto svizzero
 Stefano Lucchini, calciatore italiano

Altro 
 Lucchini RS, società italiana del settore metallurgico-siderurgico
 Lucchini Corse, costruttore e squadra da corsa automobilistica